Хан Корнет Гали (Jan Cornet Galí) — испанский актёр, родившийся 24 февраля 1982 года. Работает в кинематографе и на телевидении. Родился в городе Тарраса, Барселона, Испания.

Хан начал появляться в различных рекламных роликах начиная с 17 лет. Профессиональное театральное образование получил в городе Барселона. Сразу после окончания высшего учебного заведения успешно прошел кастинг на главную роль в фильме «Ночь Брата» (2005) и переехал в Мадрид, где и живет до сих пор.

Более всего Хан Корнет известен своей ролью в фильмах «Кожа, в которой я живу» (2011) и «Любовь по рецепту» (2013), а также ролью в сериале «Ковчег» (2011-2013).

Был награждён премией «Mejor Actor Revelación» в 2012 году.

Фильмография

Примечания